Husum kan syfta på:

 Husum, Örnsköldsviks kommun – en tätort i Örnsköldsviks kommun i Sverige
 Husum, Schleswig-Holstein – en stad i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland
 Husum, Niedersachsen – en stad i delstaten Niedersachsen i Tyskland
 Husum, Köpenhamn – en stadsdel i Köpenhamns kommun i Danmark
 Husum HK – en ishockeyklubb från Husum, Örnsköldsviks kommun

Se även 
 Husum Elvis
 Húsar – en ort på Färöarna